

Architettura
 Castel Novale – castello di Renon

Geografia
 Novale – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Corsica
 Novale – frazione del comune italiano di Valdagno, in provincia di Vicenza

Altro
 Sbarramento di Tenne-Novale – sbarramenti del Vallo Alpino dell'Alto Adige

Pagine correlate
 Novali